Аркадий Гребенёв:
 Гребенёв, Аркадий Дмитриевич (1919-1999) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Гребенёв, Аркадий Филимонович (1924-1943) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза